Cracovia je název polského města Krakov v latině. Zároveň se jedná o název několika sportovních klubů z tohoto města:
 Cracovia (basketbal)
 Cracovia (fotbal)
 Cracovia (házená)
 Comarch Cracovia – lední hokej

Další významy:
 Cracovia (vlak)